Leptofoeninae  — подсемейство паразитических наездников из семейства Pteromalidae (Chalcidoidea) отряда перепончатокрылые насекомые. Около 10 видов.
Встречаются в Австралии, Юго-восточной Азии, в Южной, Центральной и Северной Америке.

Описание 
Обладают длинным узким телом с длинным яйцекладом, что отличает их от прочих хальцидоидных наездников (Chalcidoidea), но делает их сходными с ихневмонидами или браконидами. Голова имеет развитые гребни или кили в районе между глазом и местом прикрепления усиков. Хотя особенности биологии этого подсемейства неизвестны, но так как их представители были собраны на мертвых или поваленные деревья, и учитывая наличие длинного яйцеклада, можно предполагать их паразитирование на личинках древесных насекомых.

Подсемейство включает крупнейшего представителя всего надсемейства хальцидоидных наездников (Chalcidoidea): Doddifoenus wallacei достигает 5 см в длину (вместе с яйцекладом).

Первый ископаемый представитель подсемейства Leptofoeninae (вид Leptofoenus pittfieldae) был описан в 2009 году американским энтомологом Майклом Энджелом из Доминиканского янтаря (возраст этого янтаря примерно 20—16 миллионов лет).

Систематика 
2 рода и около 10 видов.
 
  — Австралия
 =
  — Новая Гвинея
  — Лаос, Таиланд

  (=)
 
 =
  — Центральная и Южная Америка
 =, =
  — Мексика
  — Центральная и Южная Америка
 =
  — Центральная и Южная Америка
 =
 †

Примечания

Литература 
 LaSalle, J.; Stage, G. I. (1985). The chalcidoid genus Leptofoenus (Hymenoptera: Pteromalidae). Systematic Entomology, 10: 285—298. doi: 10.1111/j.1365-3113.1985.tb00138.x

Ссылки 
 eol.org 
 biolib.cz 

Птеромалиды
Подсемейства насекомых